Nowopokrowka (kyrillisch Новопокровка) ist der Name mehrerer Orte:

in Kirgisistan:
 Dorf im Gebiet Tschüi, siehe Nowopokrowka (Kirgisistan)

in Russland:
 Siedlung städtischen Typs im Rajon Mordowo, Oblast Tambow, siehe Nowopokrowka (Tambow, Mordowo)

 Dorf im Rajon Bystry Istok, Region Altai, siehe Nowopokrowka (Altai, Bystry Istok)
 Dorf im Rajon Kulunda, Region Altai, siehe Nowopokrowka (Altai, Kulunda)
 Dorf im Rajon Archara, Oblast Amur, siehe Nowopokrowka (Amur, Archara)
 Dorf im Rajon Iwanowka, Oblast Amur, siehe Nowopokrowka (Amur, Iwanowka)
 Dorf im Rajon Magdagatschi, Oblast Amur, siehe Nowopokrowka (Amur, Magdagatschi)
 Dorf im Rajon Ischmorski, Oblast Kemerowo, siehe Nowopokrowka (Kemerowo, Ischmorski)
 Dorf im Stadtkreis Leninsk-Kusnezki, Oblast Kemerowo, siehe Nowopokrowka (Kemerowo, Leninsk-Kusnezki)
 Dorf im Rajon Tjaschinski, Oblast Kemerowo, siehe Nowopokrowka (Kemerowo, Tjaschinski)
 Dorf im Rajon Ilanski, Region Krasnojarsk, siehe Nowopokrowka (Krasnojarsk, Ilanski)
 Dorf im Rajon Kuragino, Region Krasnojarsk, siehe Nowopokrowka (Krasnojarsk, Kuragino)
 Dorf im Rajon Partisanskoje, Region Krasnojarsk, siehe Nowopokrowka (Krasnojarsk, Partisanskoje)
 Dorf im Rajon Schuschenskoje, Region Krasnojarsk, siehe Nowopokrowka (Krasnojarsk, Schuschenskoje)
 Dorf im Rajon Sadonsk, Oblast Lipezk, siehe Nowopokrowka (Lipezk)
 Dorf im Rajon Kyschtowka, Oblast Nowosibirsk, siehe Nowopokrowka (Nowosibirsk, Kyschtowka)
 Dorf im Rajon Sewernoje, Oblast Nowosibirsk, siehe Nowopokrowka (Nowosibirsk, Sewernoje)
 Dorf im Rajon Tatarsk, Oblast Nowosibirsk, siehe Nowopokrowka (Nowosibirsk, Tatarsk)
 Dorf im Rajon Tschistoosjornoje, Oblast Nowosibirsk, siehe Nowopokrowka (Nowosibirsk, Tschistoosjornoje)
 Dorf im Rajon Gorkowskoje, Oblast Omsk, siehe Nowopokrowka (Omsk, Gorkowskoje)
 Dorf im Rajon Krutinka, Oblast Omsk, siehe Nowopokrowka (Omsk, Krutinka)
 Dorf im Rajon Sargatskoje, Oblast Omsk, siehe Nowopokrowka (Omsk, Sargatskoje)
 Dorf im Rajon Snamenskoje, Oblast Omsk, siehe Nowopokrowka (Omsk, Snamenskoje)
 Dorf im Rajon Tara, Oblast Omsk, siehe Nowopokrowka (Omsk, Tara)
 Dorf im Rajon Kuwandyk, Oblast Orenburg, siehe Nowopokrowka (Orenburg, Kuwandyk)
 Siedlung im Rajon Sorotschinsk, Oblast Orenburg, siehe Nowopokrowka (Orenburg, Sorotschinsk)
 Dorf im Rajon Anutschino, Region Primorje, siehe Nowopokrowka (Primorje, Anutschino)
 Dorf im Rajon Krasnoarmeiski, Region Primorje, siehe Nowopokrowka (Primorje, Krasnoarmeiski)
 Dorf im Rajon Wolsk, Oblast Saratow, siehe Nowopokrowka (Saratow)
 Siedlung im Rajon Sosnowka, Oblast Tambow, siehe Nowopokrowka (Tambow, Sosnowka)
 Dorf im Rajon Kasanskoje, Oblast Tjumen, siehe Nowopokrowka (Tjumen, Kasanskoje)
 Dorf im Rajon Nischnjaja Tawda, Oblast Tjumen, siehe Nowopokrowka (Tjumen, Nischnjaja Tawda)
 Dorf im Rajon Koschewnikowo, Oblast Tomsk, siehe Nowopokrowka (Tomsk)
 Siedlung im Rajon Warna, Oblast Tscheljabinsk, siehe Nowopokrowka (Tscheljabinsk)
 Siedlung Rajon Panino, Oblast Woronesch, siehe Nowopokrowka (Woronesch)

in der Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Nowopokrowka (Dnipro)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Nowopokrowka (Tschuhujiw)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Nowopokrowka (Kirowske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Nowopokrowka (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Nowopokrowka (Krywyj Rih)
 Dorf in der Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Nowopokrowka (Polohy)
 Dorf in der Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Nowopokrowka (Melitopol)
 Dorf in der Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Nowopokrowka (Snamjanka)
 Dorf in der Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Nowopokrowka (Swatowe)
 Dorf in der Odessa, Rajon Mykolajiwka, siehe Nowopokrowka (Mykolajiwka)
 Dorf in der Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Nowopokrowka (Blysnjuky)
 Dorf in der Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nowopokrowka (Henitschesk)